Густав Ян ():
 Густав Ян (1818 — 1888) — немецкий писатель. 
 Густав Ян (1879 — 1919) — австрийский пейзажист, плакатист и альпинист.